Velika nagrada Velike Britanije je lahko:

Velika nagrada Velike Britanije, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada Velike Britanije, motociklistična dirka